Against All Odds (filme), com Jeff Bridges e Rachel Ward (1984)
Against All Odds (Take a Look at Me Now), canção-tema do filme acima, gravada por Phil Collins
TNA Against All Odds, evento de luta livro transmitido em pay per view
Against All Odds (álbum de N-Dubz)